Vänge kan syfta på:

Uppland
 Vänge, Uppsala kommun – en tätort i Uppsala kommun (tidigare Brunna)
 Vänge socken, Uppland – en socken i Uppland
 Vänge landskommun, Uppland – tidigare en kommun i Uppsala län.
 Vänge församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala kommun
 Vänge kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Vänge i Uppsala stift
Vänge distrikt, Uppland

Gotland
 Vänge socken, Gotland en socken på Gotland
 Vänge, Gotlands kommun, småorten i Vänge socken.
 Vänge landskommun, Gotland, tidigare en kommun på Gotland.
 Vänge församling, Visby stift, en församling i Visby stift
 Vänge kyrka, Gotland – en kyrka Visby stift
Vänge distrikt, Gotland